Stora Krokgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Krokgölen, Småland, sjö i Nybro kommun, 
Stora Krokgölen, Östergötland, sjö i Norrköpings kommun,  (3,9 ha)

Se även
Krokgöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn